Пиренга
 Пиренга — река в Мурманской области.
 Пиренга —  посёлок в Мурманской области.